De Grand Prix-wegrace van Spanje 1990 was de derde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 1990. De race werd verreden op 6 mei 1990 op het Circuito Permanente de Jerez nabij Jerez de la Frontera, Spanje.

Uitslag

500 cc

250 cc

125 cc

Zijspanklasse

1990
Spanje